Установка фракціонування етилену в Абадані — складова частина майданчику компанії Abadan Petrochemical у провінції Лурестан. Перше в історії іранської нафтохімічної промисловості виробництво етилену.

У 1969 році спільне підприємство Національної нафтової компанії (76 %) та американської B.F.Goodrich (24 %) запустило в Абадані виробництво полівінлхлориду потужністю 20 тисяч тонн на рік, з наступним доведенням цього показника у середині наступного десятиліття до 60 тисяч тонн. Необхідний для нього етилен (з якого шляхом реакції із хлором отримують дихлорид етилену, котрий потім перетворюється на мономер вінілхлориду) в об'ємі 26 тисяч тонн виділяли із газів нафтопереробки сусіднього Абаданського НПЗ.

Розташований майже впритул до кордону з Іраком абаданський комплекс зазнав серйозних пошкоджень під час Ірано-іракської війни 1980—1988 років, на час якої припинив свою роботу. По завершенні бойових дій виробництво відновили, при цьому станом на середину 2010-х тут могли випускати вже 110 тисяч тонн полівінілхлориду. Крім того, Abadan Petrochemical випускає 23 тисячі тонн каустичної соди (співпродукт виробництва іншого компоненту дихлориду етилену — хлору) та 10 тисяч тонн додецилбензену.

Примітки 

Абадан
Абадан